Garczynski steht für:

 Garczynski (Adelsgeschlecht), ein altes pommerellisches Adelsgeschlecht

Garczynski ist der Familienname folgender Personen:

 Paul von Rautenberg-Garczynski (* 1857), Weltreisender und Autor von Reiseberichten
Siehe auch:
 Garczynski-Nunatak